Delff är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hugo Delff (1840–1898), tysk filosof
 
 Willem Jacobszoon Delff (1580–1638), holländsk kopparstickare och målare

Se även 

 Delf

Efternamn